Macroglossinae — підродина бражників (Sphingidae) ряду Лускокрилі. Підродина ділиться на три триби:
 Dilophonotini
 Macroglossini
 Philampelini

Роди 
 Acosmeryx Boisduval, 1875.
 Aellopos Hübner, 1819.
 Aleuron Boisduval, 1870.
 Amphion Hübner, 1819.
 Angonyx Boisduval, 1874.
 Antinephele Holland, 1889.
 Arctonotus Boisduval, 1852.
 Atemnora Rothschild et Jordan, 1903.
 Baniwa Lichy, 1981.
 Basiothia Walker, 1856.
 Callionima Lucas, 1857.
 Cautethia Grote, 1865.
 Cechenena Rothschild et Jordan, 1903.
 Centroctena Rothschild et Jordan, 1903.
 Cephonodes Hübner, 1822.
 Cizara Walker, 1856.
 Clarina Tutt, 1903.
 Dahria.
 Daphnis Hübner, 1819.
 Darapsa Walker, 1856.
 Deidamia Clemens, 1859.
 Deilephila Laspeyres, 1809.
 Elibia Walker.
 Enpinanga Rothschild et Jordan, 1903.
 Enyo Hübner, 1819.
 Erinnyis Hübner, 1819.
 Euchloron Boisduval, 1875.
 Eumorpha Hübner, 1807.
 Eupanacra Cadiou et Holloway, 1989.
 Euproserpius Grote et Robinson, 1865.
 Eupyrrhoglossum Grote, 1865.
 Eurypteryx Felder.
 Gehlenia Bryk.
 Giganteopalpus Huwe.
 Gnathothlibus Wallengren, 1858.
 Hemaris Dalman, 1816.
 Hemeroplanes Hübner, 1819.
 Hippotion Hübner, 1819.
 Hyles Hübner, 1819.
 Hypaedalea Butler, 1877.
 Isognathus G. Felder et R. Felder, 1862.
 Kloneus Skinner, 1923.
 Leucostrophus Rothshcild et Jordan, 1903.
 Macroglossum Scopoli, 1777.
 Madoryx Boisduval, 1875.
 Microsphinx Rothschild et Jordan, 1903.
 Neogurelca Hogenes et Treadaway, 1993.
 Nephele Hübner, 1819.
 Nyceryx Boisduval, 1875.
 Odontosida Rothschild et Jordan, 1903.
 Oryba Walker, 1856.
 Pachygonidia Fletcher, 1982.
 Pachylia Walker, 1856.
 Pachylioides Hodges, 1971.
 Pergesa Walker, 1856.
 Perigonia Herrich-Schäffer, 1854.
 Phanoxyla Rothschild et Jordan, 1903.
 Phryxus Hübner, 1819.
 Proserpinus Hübner, 1819.
 Protaleuron Rothschild et Jordan, 1903.
 Pseudosphinx Burmeister, 1856.
 Rethera Rothschild et Jordan, 1903.
 Rhagastis Rothschild et Jordan, 1903.
 Rhodafra Rothschild et Jordan, 1903.
 Rhodoprasina Rothschild et Jordan, 1903.
 Sphecodina Blanchard, 1840.
 Sphingonaepiopsis Wallengren, 1858.
 Stolidoptera.
 Temnora Hübner, 1856.
 Theretra Hübner, 1819.
 Tinostoma Rothschild et Jordan.
 Unzela Walker, 1856.
 Xylophanes Hübner, 1819.

Ресурси Інтернету 
 Sphingidae of the World Checklist, All-Leps Barcode of Life

Бражникові
Підродини комах